{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75101) - || 1999 VE45 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75102) - || 1999 VX46 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75103) - || 1999 VL49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75104) - || 1999 VQ49 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75105) - || 1999 VP51 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75106) - || 1999 VL52 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75107) - || 1999 VW54 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75108) - || 1999 VJ55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75109) - || 1999 VQ55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75110) - || 1999 VH56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75111) - || 1999 VJ56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75112) - || 1999 VN56 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75113) - || 1999 VZ57 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75114) - || 1999 VJ58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75115) - || 1999 VR58 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75116) - || 1999 VM60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75117) - || 1999 VN60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75118) - || 1999 VP60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75119) - || 1999 VU60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75120) - || 1999 VW60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75121) - || 1999 VP62 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75122) - || 1999 VU63 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75123) - || 1999 VH64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75124) - || 1999 VR64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75125) - || 1999 VY64 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75126) - || 1999 VU65 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75127) - || 1999 VP66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75128) - || 1999 VW66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75129) - || 1999 VP69 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75130) - || 1999 VE71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75131) - || 1999 VH71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75132) - || 1999 VK71 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75133) - || 1999 VT74 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75134) - || 1999 VR77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75135) - || 1999 VT77 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75136) - || 1999 VF79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75137) - || 1999 VW79 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75138) - || 1999 VT80 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75139) - || 1999 VD83 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75140) - || 1999 VM83 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75141) - || 1999 VZ84 || 6 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75142) - || 1999 VR87 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75143) - || 1999 VF90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75144) - || 1999 VO91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75145) - || 1999 VJ93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75146) - || 1999 VE94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75147) - || 1999 VD95 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75148) - || 1999 VN95 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75149) - || 1999 VM96 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75150) - || 1999 VU98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75151) - || 1999 VY100 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75152) - || 1999 VP105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75153) - || 1999 VT106 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75154) - || 1999 VU108 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75155) - || 1999 VX108 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75156) - || 1999 VN109 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75157) - || 1999 VP109 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75158) - || 1999 VU111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75159) - || 1999 VZ112 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75160) - || 1999 VX113 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75161) - || 1999 VH115 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75162) - || 1999 VK116 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75163) - || 1999 VG119 || 3 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75164) - || 1999 VN119 || 3 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75165) - || 1999 VQ121 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75166) - || 1999 VH124 || 6 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75167) - || 1999 VF128 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75168) - || 1999 VF129 || 11 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75169) - || 1999 VR135 || 8 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75170) - || 1999 VC138 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75171) - || 1999 VB143 || 13 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75172) - || 1999 VT144 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75173) - || 1999 VA148 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75174) - || 1999 VX148 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75175) - || 1999 VF152 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75176) - || 1999 VV155 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75177) - || 1999 VY156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75178) - || 1999 VQ157 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75179) - || 1999 VA158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75180) - || 1999 VF158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75181) - || 1999 VW158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75182) - || 1999 VC159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75183) - || 1999 VB160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75184) - || 1999 VF160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75185) - || 1999 VQ160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75186) - || 1999 VX160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75187) - || 1999 VU161 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75188) - || 1999 VB162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75189) - || 1999 VQ168 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75190) Segreliliana || 1999 VD169 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75191) - || 1999 VE170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75192) - || 1999 VG171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75193) - || 1999 VN171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75194) - || 1999 VQ171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75195) - || 1999 VJ173 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75196) - || 1999 VK173 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75197) - || 1999 VQ173 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75198) - || 1999 VR173 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75199) - || 1999 VK176 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75200) - || 1999 VG177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten